Sunnanväder kan syfta på:

Sunnanväder – en mild, ljum eller varm vind (väder), se sunnanvind
 Sunnanväders ören – en ö i Åland
Peder Jakobsson (Sunnanväder) (–1527), en svensk katolsk präst, biskop av Västerås stift